Zenden ist der Nachname von:
 Boudewijn Zenden (* 1976), niederländischer Fußballspieler

 Zenden ist ferner eine Schreibvariante für Zehnden, eine frühere Bezeichnung für Bezirke im Schweizer Kanton Wallis

Siehe auch:
 Senden